Lompka és un llogaret d'Estònia en la mena de Võru, que pertany al Comtat de Võru.

Enllaços externs 
 Classificació de les unitats administratives i dels assentaments estonians 2012v1

Mena de Võru